

Chiese

Pittura 
 Sant'Eufemia – dipinto di Andrea Mantegna

Sante 
 Sant'Eufemia di Calcedonia (†303) – santa e martire venerata dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa; celebrata dalla prima il 16 settembre
 Sant'Eufemia di Orense – santa e martire venerata dalla Chiesa cattolica, particolarmente in Spagna, celebrata il 16 settembre

Titoli 
 Sant'Eufemia – titolo cardinalizio

Geografia

Italia 
 Sant'Eufemia a Maiella – comune in provincia di Pescara
 Sant'Eufemia d'Aspromonte – comune in provincia di Reggio Calabria;
 Sant'Eufemia Lamezia – comune soppresso in provincia di Catanzaro, ora circoscrizione comunale di Lamezia Terme
 Sant'Eufemia – rione ed ex frazione della città leccese di Tricase
 Sant'Eufemia della Fonte – località di Brescia
 Golfo di Sant'Eufemia – in Calabria (da Nocera Terinese in provincia di Catanzaro a Zambrone in provincia di Vibo Valentia)
 Piana di Sant'Eufemia – in Calabria
 Sant'Eufemia – frazione di Borgoricco in provincia di Padova

Spagna 
 Santa Eufemia – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Santa Eufemia del Arroyo – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Santa Eufemia del Barco – comune situato nella comunità autonoma di Castiglia e León

Croazia 
 Sant'Eufemia (Sv. Fumija) – isola della Dalmazia centrale a sud di Bua